L'ABN AMRO World Tennis Tournament 1995 è stato un torneo di tennis giocato sul sintetico indoor. 
È stata la 22ª edizione del ABN AMRO World Tennis Tournament, 
che fa parte della categoria ATP World Series nell'ambito dell'ATP Tour 1995.
Si è giocato all'Ahoy Rotterdam indoor sporting arena di Rotterdam in Olanda Meridionale, 
dal 27 febbraio al 6 marzo 1995.

Campioni

Singolare 

 Richard Krajicek ha battuto in finale  Paul Haarhuis, 7–6(5), 6–4

Doppio

 Martin Damm /  Anders Järryd hanno battuto in finale  Tomás Carbonell /  Francisco Roig, 6–3, 6–2

Collegamenti esterni